Echinocyamus är ett släkte av sjöborrar som beskrevs av van Phelsum 1774. Echinocyamus ingår i familjen dvärgsjöborrar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dvärgsjöborrar
Echinocyamus